Микеле́тто () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Микелетто, Джованни (1889—1958) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Микелетто, Франсуа (род. 1972) — французский и киприотский певец.